Jean-Christophe Grangé – giornalista, scrittore e sceneggiatore francese
 Eugène Grangé – drammaturgo, cantautore e goguettier francese

Pagine correlate 
Grange